Суховское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Кемеровском районе Кемеровской области. Административный центр — посёлок Металлплощадка.

География 
Населённые пункты располагаются на берегу реки Томь.

История 
Суховское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

По данным на 2016 год на территории проживает в п. Металлплощадка 5 735 человек, в д. Сухово, включающей в себя микрорайоны «Маленькая Италия» и «Европейская провинция» 808 человек. То есть всего на территории Суховского сельского поселения проживает 6 543 человека. Кроме того, порядка 500 человек зарегистрированы в г. Кемерово, но фактически проживают в п. Металлплощадка, в его частном секторе.
Градообразующем предприятием поселка Металлплощадка является открытое акционерное общество «Суховский», расположенное в черте населённого пункта по бульвару Строителей, 73, занимающееся выращиванием овощей, цветов и рассады и их реализацией. На предприятии порядка 70 % его работников являются жителями посёлка.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Кемеровского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году